Europamästerskapet i handboll för herrar 2018, som var det 13:e i ordningen, spelades i Kroatien 12–28 januari 2018. Beslutet togs av EHF under kongressen i Dublin den 20 september 2014.

Spanien blev för första gången europamästare efter finalseger mot Sverige (som tog sig till final för första gången sedan guldet 2002).

Arenor

Gruppspel

Gruppindelning

De tre främsta i varje grupp gick vidare till mellanrundan.

All tider är lokala (UTC+1).

Grupp A

1 Inbördes möte: Kroatien-Sverige 31-35.
2 Inbördes möte: Serbien-Island 29-26.

Grupp B

Grupp C

Grupp D

1Inbördes möten: 1) Spanien, 2 P, +14 MS, 2) Danmark, 2 P, +2 MS, 3) Tjeckien, 2 P, -16 MS.

Mellanrunda
Lagen tog med sig poäng och resultat från tidigare möten under gruppspelet mot de lag som också avancerade vidare. De spelade i mellanrundan endast mot lag de inte tidigare mött.

 De två främsta lagen i varje grupp gick vidare till semifinaler.
 De två grupptreorna spelade match om 5:e plats.
 De tre sämsta lagen i varje grupp blev utslagna och hamnade på platserna 7–12 utefter antal vunna poäng, målskillnad, gjorda mål, möte med högst placerade lag.

Grupp 1

1Inbördes möten: 1) Sverige, 2 P, +1 MS, 2) Kroatien, 2 P, 0 MS, 3) Norge, 2 P, -1 MS.

Grupp 2

Slutspel

Match om 5:e plats

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutplaceringar

Utmärkelser

All star team

Referenser
 

2018 i Kroatien
2018
Internationella handbollstävlingar i Kroatien
Sportevenemang i Zagreb
Handbollssäsongen 2017/2018
Sportevenemang i Split
Sport i Poreč
Sport i Varaždin
Zagreb under 2000-talet
Split under 2000-talet